Heat Wave signifie Vague de chaleur en anglais et peut désigner :

Téléfilm 

 , titre original de , film de Jerry Jameson sorti en 1974 ;
 Émeutes en Californie (), téléfilm américain de Kevin Hooks diffusé en 1990 ;
 Heat Wave, téléfilm américain de Rex Piano diffusé en 2009.

Cinéma 

 , film australien de Phillip Noyce sorti en 1982 ;
 , titre américain de , film de Ken Hughes sorti en 1954 ;
 , comédie britannique de Maurice Elvey sorti en 1935 ;
 , titre anglais de Après le sud, drame français de Jean-Jacques Jauffret sorti en 2011 ;
 , titre anglais de Coup de chaud, film français de Raphaël Jacoulot sorti en 2015.

Musique 

 , festival de musique créé en 1980 à Mosport au Canada.

Groupe 

 Heatwave groupe de funk/disco ;
 , groupe de pop londonien formé en 1969 et dissout et 1972.

Album 

 , album d'Univers Zero sorti le  ;
 , album de Martha and the Vandellas sorti le  ;
 , album du pianiste de jazz Ahmad Jamal sorti le  ;
 , album de Cal Tjader et Carmen McRae sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album A Walk Across the Rooftops sorti le  ;
 , chanson du groupe New Cities présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du rappeur Wiley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson populaire d'Irving Berlin, sortie en 1933présente dans la comédie musicale  ;
 Heat Wave, chanson de Martha and the Vandellas présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alphabeat présente sur l'album  sorti le .
 Heat Waves, chanson de Glass Animals sortie en 2020 sur l'album Dreamland.

Autres 

 ECW Heat Wave était un show de catch produit par la Extreme Championship Wrestling.
 Heat Wave, personnage de fiction apparaissant dans l'Univers DC.
 Heat Wave est le titre en anglais du film québécois Les Grandes Chaleurs (2009).